Hrabia Monte Christo –  powieść Aleksandra Dumasa ojca

Ekranizacje 
 Hrabia Monte Christo (The Count of Monte Cristo) – amerykański film niemy z 1908 roku, w którym w tytułowej roli wystąpił Hobart Bosworth
 Hrabia Monte Christo (The Count of Monte Cristo) – amerykański film niemy z 1913 roku, w którym wystąpił James O'Neill
 Hrabia Monte Christo (Monte Cristo) – francuski film niemy z 1929 roku, w którym wystąpił Jean Angelo
 Hrabia Monte Christo  (The Count of Monte Cristo) – amerykański film z 1934 roku, w którym wystąpił Robert Donat
 Hrabia Monte Christo (Le Comte de Monte Cristo) – włosko–francuski film z 1943 roku, w którym wystąpił Pierre Richard-Willm
 Hrabia Monte Christo (Le Comte de Monte Cristo) – włosko–francuski film z 1954 roku, w którym wystąpił Jean Marais
 Hrabia Monte Christo (Le Comte de Monte Cristo) – włosko–francuski film z 1961 roku, w którym wystąpił Louis Jourdan
 Hrabia Monte Christo (Sous le signe de Monte-Cristo) – francuski film z 1968 roku, w którym wystąpił Paul Barge
 Hrabia Monte Christo (The Count of Monte Cristo) – włosko–brytyjski film z 1975 roku, w którym wystąpił Richard Chamberlain
 Hrabia Monte Christo (Le comte de Monte Cristo) – włosko–francusko–niemiecki serial telewizyjny z 1998 roku, w którym wystąpił Gérard Depardieu
 Hrabia Monte Christo (The Count of Monte Cristo) – amerykańsko–irlandzko–brytyjski film z 2002 roku, w którym wystąpił James Caviezel

 Hrabia Monte Christo – film animowany produkcji australijskiej z 1993 r.

Zobacz też 
 Gankutsuou: The Count of Monte Cristo – japońskie anime z 2004 roku, bazujące na powieści
 Montecristo – argentyńska telenowela z 2006 roku, bazująca na powieści